Половинко — російське і українське прізвище. Відомі носії:
 Половинко Григорій Григорович — український письменник, журналіст, перекладач, громадський діяч.
 Половинко Ігор Іванович — український фізик, науковець та педагог вищої школи, доктор фізико-математичних наук, заслужений професор, декан факультету електроніки, завідувач кафедри нелінійної оптики Львівського національного університету імені Івана Франка.
 Половинко Іван Кузьмич (1943) — радянський партійний діяч, український науковець.
 Половинко Руслан Олександрович — Національний герой Азербайджану (1992).

Див. також 
 Половинка Наталія Юхимівна — українська актриса, співачка, педагог, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.
російські прізвища
українські прізвища